Моля́рная теплоёмкость — отношение теплоёмкости к количеству вещества, теплоёмкость одного моля вещества (в принципе разная для различных веществ, хотя в свете закона Дюлонга — Пти — имеет близкое значение, и даже приближенно совпадает в достаточно широких пределах изменения температуры у многих веществ).

Это — физическая величина, численно равная количеству теплоты, которую необходимо передать одному молю (данного) вещества для того, чтобы его температура изменилась на единицу, или — произведение удельной теплоёмкости элемента на его атомную массу дает количество тепла, необходимое для повышения температуры 1 моля этого элемента на 1°С (или, что равнозначно, на 1 К).

В Международной системе единиц (СИ) молярная теплоёмкость измеряется в джоулях на моль на кельвин, Дж/(моль·К). Иногда используются и производные единицы, как Дж/(кмоль·К), или внесистемные единицы: калория/(кг·К) и т. д.

Молярная теплоёмкость обычно обозначается символом  или , иногда без индекса или с другим индексом (характеризующим условия протекания процесса измерения, нумерующим подсистемы и т. п.).

На значение молярной теплоёмкости влияет температура вещества и другие термодинамические параметры. К примеру, измерение молярной теплоёмкости воды даст разные результаты при 20 °C и 60 °C.

Формула расчёта молярной теплоёмкости
 
где  — молярная теплоёмкость,  — количество теплоты, полученное веществом при нагреве (или выделившееся при охлаждении),  — количество вещества в нагреваемом (охлаждающемся) образце,  — разность конечной и начальной температур. Удельная теплоёмкость может зависеть (и в принципе, строго говоря, всегда — более или менее сильно — зависит) от температуры, поэтому более корректной является следующая формула с малыми (формально бесконечно малыми)  и :

Примечания

См. также 
 Объёмная теплоёмкость
 Удельная теплоёмкость
 Теплоёмкость идеального газа

Литература 
 Таблицы физических величин. Справочник, под ред. И. К. Кикоина, М., 1976.
 Сивухин Д. В. Общий курс физики. — Т. II. Термодинамика и молекулярная физика.
 
 Установление атомных масс тяжёлых элементов. Закон Дюлонга и Пти (+ таблица)/Дикерсон Р., Грей Г., Хейт Дж. Основные законы химии: В 2-х томах. Пер. с англ. — М.: Мир, 1982. — 652 с., ил. — Т. 1. — С. 291—294

Термодинамика
Теплоёмкость
Физические величины
Количество вещества